Вірастю́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Вірастюк Василь Ярославович (1974) — український ломус, «Найсильніша людина України», «Найсильніша людина світу». Заслужений майстер спорту України.
 Вірастюк Роман Ярославович (1968) — український спортсмен, штовхальник ядра. Брат Василя Вірастюка.